

Цецерувка — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Цецерувка — село в гміні Вонхоцьк Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства